Bryn Jones (1912-1985) – calciatore gallese
 Bryn Jones (1931-1990) – calciatore gallese
 Bryn Jones (1938) – calciatore inglese
 Bryn Jones (1939) – calciatore gallese
 Bryn Jones (1948) – calciatore gallese
 Bryn Jones (1961-1999) – nome di battesimo si Muslimgauze, musicista britannico